Сейшу () — португальська власна назва.

Топоніми

Сейшу-де-Ансіайнш — парафія.
 Сейшу-де-Маньозеш — парафія.